Herfast, Arfast ou Arnfast est un anthroponyme d'origine scandinave dérivé du vieux norrois Arnfastr, composé des éléments arn « aigle » et fast(r) « ferme, solide, robuste » ou « rapide ». Il est notamment porté par :

Par ordre chronologique
 , noble normand des  et  siècles, père d'Osbern de Crépon ;
 Herfast (mort en 1084), 1 Lord chancelier d'Angleterre et évêque de Norwich ;
 Arfast, moine danois du , soupçonné d'avoir assassiné le roi Christophe I de Danemark.

Notes et références